Patakahja kan syfta på följande platser:

Finland 

 Patakahja (ö i Nystadsregionen), Egentliga Finland, 
 Patakahja (ö i Åbo), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar